

Chiese

Geografia 
 Sant'Eusebio – quartiere di Genova;
 Sant'Eusebio – quartiere di Cinisello Balsamo in provincia di Milano

Santi 
Si contano ben 43 fra santi e beati, di nome Eusebio tra i quali:
 Sant'Eusebio – martire a Nicomedia con san Caralampo ed altri, celebrato il 28 aprile
 Sant'Eusebio eremita – celebrato il 20 gennaio
 Sant'Eusebio di Como, vescovo di Como dal 525 al 539
 Sant'Eusebio di Roma – martire, celebrato il 25 agosto
 Sant'Eusebio di Bologna – vescovo di Bologna nel IV secolo, celebrato il 26 settembre
 Sant'Eusebio papa – pontefice del IV secolo, celebrato il 17 agosto
 Sant'Eusebio – martire a Gaza nel IV secolo con i santi Néstabo e Zenone, celebrato il 21 settembre 
 Sant'Eusebio di Roma – presbitero, vissuto nel IV secolo e fondatore dell'omonima chiesa romana, celebrato il 14 agosto
 Sant'Eusebio di Samosata – vescovo di Samosata, vissuto nel IV secolo, celebrato il 22 giugno
 Sant'Eusebio di Milano – vescovo di Milano dal 449 al 462, anno del suo decesso, celebrato l'8 agosto 
 Sant'Eusebio confessore – compagno di san Filippo d'Agira, celebrato anche lui il 12 maggio nella Reale Abbazia di San Filippo d'Agira
 Sant'Eusebio di Fano – vescovo di Fano dal 502 al 541, anno del suo decesso, celebrato il 18 aprile
 Sant'Eusebio di Vercelli – vescovo di Vercelli nel IV secolo, celebrato il 2 agosto
 Sant'Eusebio II di Vercelli – vescovo di Vercelli dal 520, celebrato il 15 marzo
 Sant'Eusebio monaco di San Gallo – vissuto nel IX secolo, celebrato il 31 gennaio

Titoli 
 Sant'Eusebio – titolo cardinalizio